Накара () — племя аборигенов Австралии в Арнем-Ленд на севере Австралии.

Ареал 
Накара занимают территорию в 520 кв. км. возле залива Баукаут () и протягиваются на юго-запад до реки Блайт.

История 
Столкнувшись с угрозой исчезновения, племя  ассимилировалось и стало частью племени накара. Вследствие чего племя накара растянулось до территории бывшего племени катяливиа.

Язык 
Племя общается на одноимённом языке кунвинькуанской семьи. В 2016 году осталось 58 носителей языка накара.

Примечания